Christoph Helwig ist der Name folgender Personen:

* Christoph Helwig (Philologe) (1581–1617), deutscher Gräzist, Hebraist, Historiker und Chronologe
 Christoph Helwig senior (1642–1690), deutscher Mediziner
 Christoph Helwig junior (1679–1714), deutscher Mediziner